Junts per Catalunya puede referirse a:

Junts per Catalunya (coalición), alianza electoral y grupo parlamentario en Cataluña, constituida y mantenida desde las elecciones autonómicas de 2017.
Junts per Catalunya (partido político), partido político creado en julio de 2020 por el expresidente catalán Carles Puigdemont.